Finnico – lingua ufficiale della Finlandia
 Finnico – alfabeto della lingua finlandese o finnica
 Ugrofinnico – lingue dell'omonimo gruppo linguistico
 Finnico – antico popolo i cui discendenti parlano le lingue finnopermiche

Pagine correlate 

 Finlandese